Коновніцин:
 Коновніцин Петро Петрович (1764—1822) — військовик, державний діяч. Герой  Вітчизняної війни 1812 року,  граф з 1819 року. Генерал від інфантерії, генерал-ад'ютант, військовий міністр, член  державної ради. Батько  Коновніцина Петра Петровича,  Коновніцина Івана Петровича.
 Коновніцин Петро Петрович (син) (1803—1830) — декабрист,  граф, поручник Гвардійського генерального штабу. Учасник російсько-турецької війни 1828—1829 років.
 Коновніцин Іван Петрович (1806—1867 або 1871) — декабрист,  граф, прапорщик 9-й кінно-артилерійської роти. Брат  Коновніцина Петра Петровича.

російські прізвища